Hatfield peut désigner :

Patronyme 
 Heber Harold Hatfield (1885-1952), homme politique canadien.
 Hurd Hatfield (1917-1998), acteur américain.
 Janet Hatfield (?-), triathlète américaine.
 Richard Bennett Hatfield (1931-1991), homme politique canadien.
 Thomas Hatfield (v. 1310-1381), évêque britannique.

Toponyme

Hatfield (Afrique du Sud)

Hatfield (Herefordshire) ;
 Hatfield (Hertfordshire) où s'est produit l'Accident ferroviaire de Hatfield ;
 Hatfield (Worcestershire) ;
 Hatfield (Yorkshire du Sud) ;

Hatfield (Australie), localité se trouvant dans le comté de Balranald en Nouvelle-Galles du Sud

Hatfield (Arkansas) ;
 Hatfield (Indiana) ;
 Hatfield (Massachusetts) ;
 Hatfield (Minnesota) ;
 Hatfield (Missouri) ;
 Hatfield (Pennsylvanie) ;
 Hatfield (Wisconsin)

Hatfield (Zinbabwe)

Homonymie de toponyme
Homonymie de patronyme